JBF steht für:
 James Beard Foundation
 Japan Bandy Federation
 Japan Biathlon Federation
 Jordan Basketball Federation
 Jordan Billiard Federation
 Journal of Banking and Finance
 Journal of Business Forecasting

Abkürzung